Да́ниэл Ко́ларж (; 27 октября 1985, Прага, Чехословакия) — чешский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник пражской «Спарты». За «Спарту» выступал до 2008 года с перерывами в 2004—2005 и 2005—2006, когда играл на правах аренды за «Словацко» и «Хмел». В составе «Спарты» Коларж становился чемпионом и вице-чемпионом Чехии, а также обладателем кубка страны (дважды). По окончании сезона 2007/08 Даниэл Коларж стал игроком клуба «Виктория» (Пльзень). В сезоне 2009/10 Даниэл Коларж в третий раз в своей карьере выиграл Кубок Чехии. В следующем сезоне полузащитник в составе «Виктории» стал чемпионом Чехии.

В сборной 
Даниэл Коларж в 2004 году привлекался в юношескую сборную Чехии для игроков не старше 19 лет. В составе этой команды полузащитник провёл 1 товарищеский матч (6 мая 2004 года с командой Финляндии).

1 марта 2006 года в товарищеском матче с Турцией Коларж впервые сыграл за сборную Чехии до 21 года. Всего в составе этой команды полузащитник провёл 10 матчей, в том числе 5 — в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2007 и 1 — на чемпионате Европы 2007. За время выступления в молодёжной сборной Коларж забил 2 гола (по одному в ворота Кипра и Боснии и Герцеговины в матчах отборочного турнира к ЧЕ-2007).

За первую сборную Коларж дебютировал 5 июня 2009 года в товарищеском матче с сборной Мальты. Следующий матч за национальную команду полузащитник сыграл лишь через 2 года — 4 июня 2011 года против Перу. 6 сентября 2011 года в товарищеском матче с Украиной Даниэл Коларж забил первый гол за сборную Чехии. В той же игре полузащитник отдал голевую передачу на Яна Резека, поспособствовав победе чехов со счётом 4:0.

В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы—2012 Даниэл Коларж сыграл 2 матча в рамках группового турнира и оба стыковых матча против сборной Черногории. Летом 2012 года полузащитник «Виктории» был включён в заявку сборной для участия в чемпионате Европы.

Достижения 
 «Спарта Прага»
 Чемпион Чехии: 2006/07
 Обладатель Кубка Чехии (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08

 «Виктория Пльзень»
 Чемпион Чехии (5): 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Кубка Чехии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Чехии (2): 2011, 2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Виктории»
 
 
 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги
 Статистика на сайте eu-football.ru

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Хмел»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Газиантепспор»